Stampe henviser til:

 Stampe (kanin) – en tegnet kanin, ven til Bambi
 Stampe (adelsslægt) – en dansk adelsslægt
 Zenia Stampe (født 1979) – en dansk politiker